Leptodictya är ett släkte av insekter. Leptodictya ingår i familjen nätskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nätskinnbaggar
Leptodictya